Bryan Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Bryan Township (Boone County, Arkansas)
 Bryan Township (Greene County, Arkansas)
 Bryan Township (Izard County, Arkansas)
 Bryan Township (Jackson County, Arkansas)
 Bryan Township (Stone County, Arkansas)
 Bryan Township (Douglas County, Missouri)
 Bryan Township (Nebraska)
 Bryan Township (North Dakota)
 Bryan Township (Coal County, Oklahoma)
 Bryan Township (Cotton County, Oklahoma)
 Bryan Township (Grant County, Oklahoma)
 Bryan Township (Lincoln County, Oklahoma)
 Bryan Township (Mayes County, Oklahoma)
 Bryan Township (Okmulgee County, Oklahoma)
 Bryan Township (South Dakota)